Der World Cup of Pool 2021 war ein Poolbillardturnier in der Disziplin 9-Ball, das vom 9. bis 14. Mai 2021 im MK Stadium im englischen Milton Keynes stattfand. Es war die vierzehnte Ausgabe des von Matchroom Sport veranstalteten Scotch-Doubles-Turniers.

Sieger wurden die Deutschen Joshua Filler und Christoph Reintjes, die im Finale die Briten Darren Appleton und Karl Boyes mit 11:7 besiegten. Nach 2011 war es der zweite Titelgewinn eines deutschen Teams. Appleton und Boyes, die das dritte britische Team bildeten, waren erst kurz vor Turnierbeginn aufgrund der Absage des kanadischen Duos nachgerückt.

Den dritten Platz belegten Estland (Denis Grabe, Mark Mägi) und die Slowakei (Jakub Koniar, Jaroslav Polach). Titelverteidiger waren die Österreicher Mario He und Albin Ouschan, die in der ersten Runde dem slowakischen Duo unterlagen.

Erstmals nahmen reine Frauenteams am World Cup of Pool teil; Weißrussland wurde durch Marharyta Fjafilawa und Jana Halliday vertreten, Kelly Fisher und Allison Fisher traten für das Vereinigte Königreich an. Beide Damenteams scheiterten jedoch in der ersten Runde.

Preisgeld

Teilnehmer

Turnierplan

Weblinks 
 Offizielle Website
 World Cup of Pool 2021 bei azbilliards.com

Einzelnachweise 

2021
Poolbillardveranstaltung 2021
Billardturnier in Milton Keynes